USS Anzio — кораблі ВМС США, названі на честь десантної операції біля Анціо під час Другої світової війни.

 USS Anzio (CVE-57) — ескортний авіаносець типу «Касабланка», закладений під назвою «Alikula Вау», але у процесі будівництва перейменований на «USS Coral Sea (CVE-57)». 15 вересня 1944 року перейменований на «USS Anzio (CVE-57)». На службі протягом 1943—1959 років.
 USS Anzio (CG-68) — ракетний крейсер типу «Тікондерога». Збудований у 1992 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни